Baie Verte peut faire référence à plusieurs noms de lieux au Canada :

 Baie-Verte, un village du Nouveau-Brunswick.
 Baie Verte, une petite ville au nord de l'île de Terre-Neuve (Terre-Neuve-et-Labrador).
 Baie Verte, une baie située au nord de l'isthme de Chignectou entre le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse.
 Péninsule Baie Verte, une péninsule située sur la côte nord-est de l'île de Terre-Neuve (Terre-Neuve-et-Labrador).

Voir aussi 
 Baie Verte-Springdale, un district électoral provincial de Terre-Neuve-et-Labrador.
 Green Bay